Шене́-ле-Шате́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 150 км на південний захід від Діжона, 70 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 408,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Шене-ле-Шатель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шене-ле-Шатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара